Maksutov steht für:
 
 Maksutov (Mondkrater)
 Maksutov-Teleskop
 (2568) Maksutov, Asteroid des Hauptgürtels